Glasauge kann folgende Bedeutungen haben:
 Ein (aus Glas hergestelltes) künstliches Auge

 als Augenprothese
 für Tierpräparate und Spielzeugpuppen

 ein durch Bindegewebs-Verdichtung weiß erscheinendes Auge z. B. bei Pferden

Glasaugen (Argentinoidei) sind eine Unterordnung der Goldlachsartigen.